Hiob bezeichnet:
 die biblische Person Ijob/Hiob und davon abgeleitet:
 Hiob bzw. Hiob. Roman eines einfachen Mannes, Roman von Joseph Roth, siehe Hiob (Joseph Roth)
 Hiob (1978) (Ö/BRD 1978. Fernsehfilm des NDR in drei Teilen. Buch und Regie: Michael Kehlmann. Mit Günter Mack u. a.)
 Hiob, Drama von Oskar Kokoschka, 1917, siehe Hiob (Oskar Kokoschka)
 Hiob, Oratorium von Carl Ditters von Dittersdorf, siehe Hiob (Ditters von Dittersdorf)
 Hiob, Kantate von Fanny Hensel, siehe Hiob (Fanny Hensel)
 Hiobs-Hospital in Hamburg und anderen Städten, ursprünglich für Syphilis-Kranke gegründet
 Hiobsbotschaft eine für den Empfänger katastrophale Nachricht

Hiob ist der Name folgender Personen:

 Hiob von Dobeneck (um 1450–1521), von 1501 bis 1521 Bischof von Pomesanien 
 Hiob von Potschajew (1551–1651), mit bürgerlichem Namen Johannes, ukrainischer Abt und Heiliger der orthodoxen Kirche
 Hiob Magdeburg (1518–1595), auch Jobus und Magdeburger, deutscher Theologe, Pädagoge, Kartograph und Humanist der Reformationszeit
 Hiob (Theologe) (* 1942), russischer Theologe und geistlicher Schriftsteller, Archimandrit

 Hanne Hiob (1923–2009), deutsche Schauspielerin
 Johannes Hiob (1907–1942), estnischer Komponist

 Hiob (Rapper) (* 1981), deutscher Rapper aus Berlin

HIOB ist die Abkürzung für:
 Hubarbeitsbühnen-Instandhaltungsfahrzeug, ein Schienenfahrzeug, das hauptsächlich zur Oberleitungsinstandhaltung eingesetzt wird, siehe DB-Baureihe 711.0
 Hilfsorganisation Brockenstuben, siehe HIOB International
 Human Information Organization Behavior, siehe Organisationstheorie

HIOB